Rosalia (geslacht), een geslacht van boktorren
Rosalia (heilige), de patroonheilige van Palermo
Rosalia (Romeins feest)
Rosalia (Washington), een plaats in de Verenigde Staten
Rosalía (zangeres), een Spaanse zangeres

Zie ook
Santa Rosalía (doorverwijspagina)